Ба́нное или Яктыку́ль (Якты-Куль,  — «светлое, прекрасное озеро»; Маузды (Мауыззы),  — «бездонное озеро») — пресное озеро тектонического происхождения на территории Ташбулатовского сельсовета в северной части Абзелиловского района Башкортостана, относится к бассейну реки Урал. Гидрологический памятник природы регионального значения с 1965 года. Самое глубоководное озеро Башкортостана.

Описание 
Площадь озера — 7,7 км²; длина — 4170 м, средняя ширина — 1880 м; максимальная глубина 28 м, средняя — 10,6 м, объём воды — 81,7 млн м³, площадь водосбора — 36,3 км². Высота над уровнем моря — 438 м.

Озеро расположено в серединной части Башкирского Зауралья между вершинами Кутукай (664 м), Каранъялык (620 м) и отрогами хребта Яманкая, в 28 км к северо-востоку от села Аскарово (райцентр) и в 45 км к северу от Магнитогорска.

Вокруг озера находятся населённые пункты Якты-Куль, Зелёная Поляна и село Кусимовского Рудника.

Озеро тектонического происхождения. Вода в озере пресная, прозрачная. Берега крутые, местами обрывистые, с запада слегка пологие. Из озера вытекает река Янгелька, правый приток реки Урал.

Название 
Наименование Мауызды (Мауззы) () возникло от названия мифического существа у тюркских народов — Мауыз, в значении бездонное, ненасытное.

Рекреация 
Озеро и его окрестности — излюбленное место отдыха. Около озера располагаются санатории и базы отдыха, имеется горнолыжный центр. Место проведения этапов Кубка мира по сноуборду.

Примечания

Литература 
 Газета «Выбор» № 118—119 (10044-10045) от 11.08.2015. Статья «Край тысячи озёр».

Ссылки 
 
 
 

Бассейн Янгельки
Озёра Абзелиловского района
Памятники природы Башкортостана
Ташбулатовский сельсовет
Гидрологические памятники природы